Obiskovalec je lahko:

Knjiga 

 Obiskovalec, roman Matjaža Zupančiča iz leta 1997

Film 

 Obiskovalec, kratki film Eme Kugler iz leta 1995
 Obiskovalec (angl. The Visitor), celovečerni film Toma McCarthyja iz leta 2007